Tschaja ist der Name mehrerer Flüsse:
 eines Nebenflusses der Mariza in Bulgarien (auch Aseniza oder Tschepelarska genannt), siehe Tschaja (Mariza)
 eines Nebenflusses der Lena in Ostsibirien (Russland), siehe Tschaja (Lena)
 eines Nebenflusses des Ob in Westsibirien (Russland), siehe Tschaja (Ob)

Tschaja ist außerdem:
 eine andere Bezeichnung für den Halsband-Wehrvogel
 der Plural des Burgenland-Romani-Wortes Tschaj (Mädchen)

Siehe auch:
 Chaya
 Czaja